

Patronyme
 Ana María Cassan (1936-1960), actrice et mannequin franco-argentin.
 Armand Cassan (1803-1837), archéologue français.
 David Cassan (1989-), organiste français.
 Fiachrae Cássan, roi légendaire d’Irlande.
 Hervé Cassan (1947-2021), diplomate, professeur et avocat français.
 Jean Cassan, (XIX s.), architecte municipal de Montpellier, responsable, notamment des églises Sainte-Anne, Saint-Roch, et des Halles Castellane.
 Jean-Philippe Cassan (1989-), rugbyman français.
 Lionel Cassan (1956-2002), animateur de télévision français.
 Louis Pierre Jean Cassan (1771-1852), général français de la révolution et de l’Empire.
 Marguerite Cassan (1923-1989), comédienne et scénariste française.
 Urbain Cassan (1890-1979), architecte polytechnicien français.

Édifice
 L'Abbaye de Cassan est un édifice du XVIIIe sur la commune de Roujan, dans le département de l'Hérault.

Toponymie de fiction 
 Le duché de Cassan, est un duché du royaume fictif de Gwynedd.

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de patronyme